Dobrenz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Dobronín, Gemeinde im Okres Jihlava
 Dobřenec, Ortsteil von Mašťov, Okres Chomutov